Sasser steht für:
 Sasser, ein Computerwurm
 Sasser (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten

Sasser ist der Familienname folgender Personen:
 Jason Sasser (* 1974), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Jim Sasser (* 1936), US-amerikanischer Politiker
 Mathlynn Sasser (* 1996), marshallische Gewichtheberin